Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Kitchener”
 Pierwszy HMCS „Kitchener” – korweta typu Flower. Przemianowana na HMCS „Vancouver” przed wodowaniem. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Kitchener” – korweta typu Flower. Zamówiona jako HMCS „Vancouver” (K225), przemianowana przed wodowaniem. W służbie w czasie II wojny światowej.

Bibliografia 
 

Kitchener